Eerste klasse (2011/2012) jest 109. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach bierze udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 29 lipca 2011, a zakończy się w maju 2012, po rozegraniu ostatnich meczów rundy barażowej. Tytułu broniła drużyna KRC Genk, ale tytuł zdobyło RSC Anderlecht.

System rozgrywek 
Po raz trzeci w historii rozgrywki odbywają się w skomplikowanym systemie baraży. Uczestniczące drużyny rozgrywają początkowo pierwszych 30 meczów w systemie kołowym. Po ich zakończeniu wszystkie kluby zostają podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa, w której uczestniczą drużyny z miejsc od 1. do 6., walczą o mistrzostwo Belgii oraz cztery najwyższe miejsca premiowane awansem do rozgrywek pucharowych. Pierwsze trzy miejsca zapewniają awans bezpośrednio, natomiast czwarta drużyna rozgrywa dodatkowy mecz z najlepszą drużyną z drugiej grupy.

Wspomniana wcześniej druga grupa, w której uczestniczą drużyny z miejsc od 7. do 14. sezonu zasadniczego, zostaje podzielona na dwie podgrupy A i B. W grupach drużyny rozgrywają w systemie kołowym po sześć meczów. Następnie dochodzi do spotkania pomiędzy zwycięskimi drużynami z grupy A i B. Mecz ten wyłania drużynę, która może przystąpić do meczu barażowego o udział w Lidze Europy wraz z drużyną, która zajmuje miejsce czwarte w pierwszej grupie. Tak więc teoretycznie w Lidze Europy mogłaby wystąpić drużyna, która zajęła nawet 14. miejsce w sezonie zasadniczym.

Trzecia grupa to dwie ostatnie drużyny sezonu zasadniczego z miejsc 15. i 16. Rozgrywają one pięć meczów pomiędzy sobą, z czego trzykrotnie gospodarzem jest drużyna z miejsca 15. Przegrana drużyna nieodwołalnie spada do niższej ligi. Wygrana drużyna z tego pojedynku rozgrywa kolejne baraże wraz z trzema drużynami z Tweede klasse w systemie kołowym. Najlepsza z tych drużyn będzie grać w rozgrywkach Eerste klasse w sezonie 2012/2013.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Strzelcy

Zobacz też 
 Eerste klasse

Linki zewnętrzne 
 
 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii